Pedro Sousa era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Marcelo Tomás Barrios Vera ha sconfitto Juan Manuel Cerúndolo con il punteggio di 7-6(7), 6-3.

Teste di serie 

  Daniel Altmaier (quarti di finale)
  Damir Džumhur (secondo turno)
  Botic van de Zandschulp (semifinale)
  Oscar Otte (secondo turno)

  Juan Manuel Cerúndolo (finale) 
  Tomáš Macháč (primo turno) 
  Alex Molčan (ritirato) 
  Sumit Nagal (primo turno)

Qualificati 

  Jesper de Jong (primo turno)
  Duje Ajduković (secondo turno)

  Nicolás Kicker (secondo turno) 
  Nick Hardt (primo turno)

Lucky loser 

  Nerman Fatić (primo turno)

Wildcard 

  Mats Rosenkranz (primo turno)
  Rudolf Molleker (primo turno)

  Shintaro Mochizuki (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Meerbusch Challenger 2021